Те́эму Су́нинен (; ) — финский раллийный автогонщик, пилот команды M-sport в чемпионате мира по ралли. С середины сезона 2019 года штурманом Сунинена является Ярмо Лехтинен, бывший напарник Микко Хирвонена.

Карьера

Результаты выступлений

Чемпионат мира 
В 2014—2016 годах выступил на 20 этапах, набрал 8 очков в 2016 году (лучший результат — 8 место на Ралли Италии).

* Сезон продолжается.

WRC-2

WRC-3

Чемпионат Европы по ралли-кроссу

JRX Cup

Super1600

Ссылки 
 

Раллисты Финляндии